Il doppio del torneo di tennis Burbank Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mike Bryan e Bob Bryan che hanno battuto in finale David DiLucia e Michael Sell 6-0, 7-6.

Teste di serie 

 Brandon Coupe /  Jared Palmer (semifinali)
 David DiLucia /  Michael Sell (finale)

 Marcos Ondruska /  Gabriel Trifu (primo turno)
 Geoff Grant /  Maurice Ruah (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Burbank Challenger 1998